

Zmarli 
 Tullus Hostiliusz, król Rzymu